Cerbone ist der Familienname folgender Personen:
 Jason Cerbone (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler
 Raffaele Cerbone (* 1969), italienischer Fußballspieler und -trainer